Йоанн Серж Обианг (; 5 июля 1993, Ле-Блан-Мениль, Франция) — габонский футболист, защитник французского клуба «Родез» и национальной сборной Габона.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в академии французского клуба «Шатору». Дебютировал за первую команду 21 декабря 2012 года в матче против клуба «Кан». Забил первый гол 7 февраля 2014 года в матче против клуба «Серкль Атлетик» на 60-й минуте.

Международная карьера 
В январе 2015 года сыграл на Кубке африканских наций 3 матча против сборной Буркина-Фасо, сборной Республики Конго и сборной Экваториальной Гвинеи.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Profile
 
 

Футболисты Габона
Игроки сборной Габона по футболу
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Труа»